Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1983-1984 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1983-1984
Championnat Espagne Fotball 1983-1984 D1
Championnat Espagne Fotball 1983-1984 D1
Espagne
Espagne